Clinton Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clinton Village Historic District (Connecticut), NRHP-Nr. 94000788
 Clinton Village Historic District (New York), NRHP-Nr. 82003389